Всеми́рный конгре́сс эсперанти́стов или точнее Всемирный конгресс эспера́нто () ежегодно проводится Всемирной ассоциацией эсперанто (UEA). Это самое крупное в мире эсперанто-мероприятие, собирающее тысячи эсперантистов со всего света. Как правило, Конгресс проходит в последнюю неделю июля или первую неделю августа, начинаясь в субботу и заканчиваясь в субботу следующей недели (итого 8 дней).

Первый конгресс был организован в 1905 году во Франции (Булонь-сюр-Мер). Последний состоявшийся конгресс проходил в Лахти с 20 по 27 июля 2019 года. Следующий конгресс состоится в Монреале с 1 по 8 августа 2020 года.

За всю историю мероприятия конгресс ни разу не проходил в России (россияне подавали заявку в 2010 году, но победило предложение Гаваны). Из стран бывшего СССР конгресс проводился лишь в Литве в 2005 году. Конгресс уже бывал в Австралии, но ещё ни разу — на Африканском континенте. Самым массовым стал 72-й конгресс в Варшаве в 1987 году.

Помимо культурных и просветительских мероприятий, на конгрессе решаются все организационные вопросы Всемирной ассоциации эсперанто — в частности, происходит очная встреча комитета этой организации и выборы руководящих органов UEA.

См. также 
 Международный молодёжный конгресс эсперанто

Примечания

Ссылки 
 Новости на тему Всемирных конгрессов эсперантистов (по-русски)
 Список всех состоявшихся конгрессов
 Сайт Всемирной ассоциации эсперанто (русская страница)
 Краткая фотопанорама Всемирных конгрессов (1905—2010) (ссылка проверена 31 октября 2011)

Всемирная эсперанто-ассоциация